Civica raccolta d'arte "B. Biancolini" a Potenza Picena
 Civica raccolta d'arte Claudio Ridolfi a Corinaldo
 Civica raccolta d'arte di Medole a Medole
 Civica raccolta d'arte di Roseto degli Abruzzi a Roseto degli Abruzzi
 Civica raccolta d’arte e Raccolta "Incisori marchigiani" a Sassoferrato
 Civica raccolta d'arte "Pina Famiglietti" a Frigento
 Civica raccolta d'arte, storia e cultura a Castelplanio